Mammillaria poselgeri es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémico de Baja California Sur en México, donde vive en zonas áridas cercanas al litoral, desde el nivel del mar a los 120 metros de altitud.

Descripción
Mammillaria poselgeri es una planta con ramificación desde la base, que  forma grupos más grandes. Los tallos individuales son de forma cilíndrica y miden hasta 2 metros de largo y 4 centímetros de diámetro, a menudo se cierne sobre las rocas. Las costillas individuales son de forma triangular redondeada ligeramente apicalmente y están más o menos alejadas. Las axilas son lanudas con pocas cerdas. La espina central es de 1,5 a 2 centímetros de largo. Con hasta 8 espinas radiales con una longitud de 1 centímetro son de color marrón con encaje blanco.Las flores son de color rojo. Los frutos son esféricos  y también de color rojo.

Taxonomía
Mammillaria poselgeri fue descrita por Heinrich Hildmann y publicado en Garten-Zeitung. Monatsschrift für Gärtner un Gartenfreunde 4: 559. 1885.
Etimología 
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

poselgeri: epíteto otorgado en honor de Heinrich Poselger (1818–1883).
Sinonimia
 Cochemiea poselgeri Britton & Rose	
 Mammillaria roseana Brandegee

Referencias

Enlaces externos

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Mammillaria&species=poselgeri

Flora de México
poselgeri
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1885
Plantas descritas por Hildmann